Tomanek ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Tomanek (* 1969), deutscher Schauspieler
 Henryk Tomanek (* 1955), polnischer Ringer
 Lars Tomanek (* 1965), deutscher Wasserballspieler
 Werner Tomanek, der Anwalt des Erzählers in Thomas Glavinics Roman Der Jonas-Komplex
 Werner Tomanek (* 1964), real existierender von einigen Medien als "Promi-Anwalt" oder "Star-Anwalt" bezeichneter Rechtsanwalt in Wien (diente wohl auch als Vorlage für Glavinic)